Choluteca může být:

 Choluteca (město) – město v Hondurasu
 Choluteca (department) – departement v Hondurasu
 Choluteca (řeka) – řeka v Hondurasu